Arrazua puede referirse a:
 Arrazua de Vizcaya, municipio español situado en Vizcaya, País Vasco.
 Arrazua (Álava), antiguo municipio español que actualmente forma parte de Arrazua-Ubarrundia.
 Arrazua-Ubarrundia, municipio español situado en Álava, País Vasco.